Critchfield je priimek več znanih oseb:

 James Hardesty Critchfield (1917—2003), ameriški častnik v Cii.
 Russ Critchfield (*1946 ), ameriški košarkar.

Kraji 
 Critchfield, Indiana